Winnie-the-Pooh: sang i mel (títol original: Winnie-the-Pooh: Blood and Honey) és una pel·lícula de terror britànica dirigida per Rhys Frake-Waterfield.

Referències 

Slashers
Pel·lícules de terror del Regne Unit